Станишичи () е село в Черна гора, разположено в община Будва. Намира се на 382 метра надморска височина. Населението му според преброяването през 2011 г. е 73 души, от тях: 25 (34,24 %) черногорци, 24 (32,87 %) цигани, 20 (27,39 %) сърби.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Източници 

Села в община Будва